Гримоа́льд (Grimoald) — мужское имя германского происхождения. Известные носители:
 Гримоальд Старший — майордом Австразии (642/643—662)
 Гримоальд Младший — майордом Нейстрии (695—701/702)
 Гримоальд I — герцог Беневенто (Гримоальд I; 651—662), король лангобардов (662—671)
 Гримоальд II — герцог Беневенто (687— около 689)
 Гримоальд III — князь Беневенто (788—806)
 Гримоальд IV — князь Беневенто (806—817)
 Гримоальд I — герцог Баварии (590—591/593)
 Гримоальд II — герцог Баварии (715—725)
 Гримоальд — князь Бари (1121—1132)
 Гримбальд (827—901) — святой

Примечания 

Мужские имена